Села:
 Угорники — Івано-Франківська область, Івано-Франківська міська рада
 Угорники — Івано-Франківська область, Коломийський район